O Estádio Otávio Limeira Alves, ou Limeirão, é um estádio de futebol localizado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, estado de Pernambuco, pertencente à Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube.

Otavio Limeira Alves
Otavio Limeira Alves